Zkratka SBB označuje:

 Švýcarské spolkové dráhy (německy Schweizerische Bundesbahnen)
 SBB (skupina), polská rocková skupina
 Berlínská státní knihovna (německy Staatsbibliothek zu Berlin)
 SBb, označení spirální galaxie s příčkou
 zkratka politické strany Suverenita - Blok Jany Bobošíkové

 

Zkratky